Marcel Müller (né le  à Berlin) est un joueur professionnel allemand de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant

Biographie

Carrière en club 
En 2005, il débute en senior avec l'Eisbären Berlin. Il remporte la DEL 2006. En 2007, il intègre l'effectif du Kölner Haie. Le , il signe un contrat avec les Maple Leafs de Toronto.

Carrière internationale 
Il représente l'équipe d'Allemagne au niveau international.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2005-2006|| Eisbären Berlin|| DEL|| 24|| 1|| 1|| 2|| 20|| -|| -|| -||- || -
|-
| 2005-2006|| Eisbären Berlin Juniors|| Oberliga || 26|| 7|| 8|| 15|| 91||-|| -|| -||- || -
|-
| 2006-2007|| Eisbären Berlin || DEL|| 36|| 1|| 7|| 8|| 53|| 3|| 0|| 0|| 0|| 14
|-
| 2006-2007|| Eisbären Berlin Juniors|| Oberliga || 9|| 1|| 3|| 4|| 0|| -|| -|| -||- || -
|-
| 2007-2008|| Kölner Haie|| DEL|| 44|| 6|| 7|| 13|| 61|| 14|| 1|| 1|| 2|| 6
|-
| 2008-2009|| Kölner Haie||  DEL|| 41|| 11|| 14|| 25|| 60|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010|| Kölner Haie||  DEL|| 53|| 24|| 32|| 56|| 122|| 3|| 0|| 4|| 4|| 2
|-
| 2010-2011|| Marlies de Toronto || LAH || 58|| 14|| 19|| 33|| 44|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011|| Maple Leafs de Toronto || LNH|| 3|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| Marlies de Toronto || LAH || 72|| 14|| 33|| 47|| 71|| 9|| 2|| 3|| 5|| 4
|-
|2012-2013 || MODO Hockey || Elitserien || 53|| 8|| 14|| 22|| 34|| 5|| 2|| 2|| 4|| 16
|-
| 2013-2014|| Kölner Haie|| DEL || 45|| 8|| 20|| 28|| 93|| 17|| 1|| 4|| 5|| 12
|-
| 2014-2015 || Kölner Haie|| DEL || 6|| 0|| 2|| 2|| 29|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Krefeld Pinguine || DEL || 32 || 19 || 16 || 35 || 18 || 3 || 3 || 2 || 5 || 0
|-
| 2015-2016 || Hamburg Freezers|| DEL || 50|| 8|| 18|| 26|| 55|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || Krefeld Pinguine || DEL || 43|| 15|| 22|| 37|| 98|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2016-2017 || Linköping HC || SHL || 9|| 2|| 1|| 3|| 4|| 6|| 2|| 0|| 2|| 4
|-
| 2017-2018 || Krefeld Pinguine || DEL || 43|| 24|| 28|| 52|| 48|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2017-2018 || Leksands IF || Allsvenskan || 8|| 2|| 6|| 8|| 10|| 10|| 0|| 3|| 3|| 16
|-
| 2018-2019 || Kölner Haie|| DEL || 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || Kölner Haie|| DEL || 40|| 12|| 11|| 23|| 49|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || Kölner Haie|| DEL || 38|| 10|| 9|| 19|| 42|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || EC Kassel Huskies || DEL2 || 6|| 4|| 4|| 8|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2021-2022|| Kölner Haie|| DEL ||  ||

Au niveau international

|- 
| 2006 ||align="left"|Championnat du monde moins de 18 ans || 6|| 0|| 4|| 4|| 4|| -2|| align="left"| de l'élite
|-
| 2007 ||align="left"| Championnat du monde junior|| 6|| 1|| 0|| 1|| 4|| 0|| align="left"| de l'élite
|- 
| 2008 ||align="left"| Championnat du monde junior D1|| 4|| 1|| 2|| 3|| 35|| +2|| Remporte le groupe A
|-
| 2010 || align="left"| Jeux olympiques || 4|| 0|| 2|| 2|| 12|| -5|| align="left"|Onzième place
|- 
| 2010 ||align="left"| Championnat du monde || 9|| 1|| 1|| 2|| 0|| -3|| align="left"| de l'élite
|-
| 2011 || align="left"| Championnat du monde || 7|| 1|| 4|| 5|| 6|| 0|| align="left"| Septième place

Notes et références 

Naissance en juillet 1988
Naissance à Berlin
Joueur international allemand de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Joueur des Eisbären Berlin
Joueur des Kölner Haie
Joueur des Marlies de Toronto
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur du MODO hockey
Joueur des Hamburg Freezers
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Krefeld Pinguine
Joueur du Linköpings HC
Joueur du Leksands IF
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché